Корси или korsí () — иранский низкий стол с обогревателем под ним и накидками на него. Является традиционным предметом мебели в иранской культуре. Семья сидит на полу вокруг корси во время еды и специальных мероприятий, таких как Новруз. Корси довольно популярен у многих иранских семей для ежегодного празднования Ялда.

Корси обычно нагревают с помощью электрических элементов или, как правило, с помощью жаровни с горячими углями, которая находится под столом. Стол покрыт толстой тканью, свисающей со всех сторон. Люди сидят на больших подушках вокруг корси с тканью на коленях.

Когда становилось холодно, иранцы часто ели и спали под корси.

Специальный плетёный коврик, называемый ру корси (), обычно помещают поверх любых одеял, чтобы защитить их от пищевых пятен.

См. также 
 Корси (Иран), деревня в Иране
 Котацу, похожий японский предмет
 Ножная печь, похожий голландский предмет

Примечания

Ссылки 
 

Столы
Культура Ирана